La saga dei Forsyte (The Forsyte Saga) – ciclo di romanzi, scritti da John Galsworthy e pubblicati tra il 1906 ed il 1921
La saga dei Forsyte (That Forsyte Woman) – film statunitense del 1949 diretto da Compton Bennett
La saga dei Forsyte  (The Forsyte Saga) – serie televisiva britannica trasmessa nel 1967

Pagine correlate
The Forsyte Saga